Quatre navires de la marine impériale allemande ont porté le nom de Fürst Bismarck (Prince Bismarck) en l'honneur d'Otto von Bismarck (1815-1898), chancelier de l'Empire allemand : 

 Le SMS Fürst Bismarck, un croiseur cuirassé de la Kaiserliche Marine, durant la Première Guerre mondiale,
 Le SMS Fürst Bismarck, un grand cuirassé de la Kaiserliche Marine de la classe Mackensen non terminé,
 Le Fürst Bismarck, un paquebot de la Compagnie transatlantique Hambourg-America (HAPAG), lancé en 1890 et devenu un navire de guerre russe en 1904,
 Le Fürst Bismarck, un paquebot de la Compagnie transatlantique Hambourg-America (HAPAG), lancé en 1905 et renommé Friedrichsruh en 1914.

Voir aussi
 Bismarck, un paquebot lancé en 1914 et renommé Majestic avant sa mise en service, en 1922
 Bismarck, cuirassé de la Seconde Guerre mondiale

Notes
 SMS,  ou Navire de sa Majesté. 

Furst Bismarck